Abspecken steht für:
 Reduzierung des Körpergewichts, siehe Übergewicht #Bekämpfung von Übergewicht
 Abflensen genannte Abschälen des Walspecks, siehe Walfang #Verlauf des Abflensens